Centro italiano studi vessillologici – Associazione italiana che si occupa di vessillologia
 Children's International Summer Villages – Associazione internazionale che promuove l'educazione alla pace, l'amicizia cross-culturale e il volontariato giovanile
 Comunità impegno servizio volontariato Associazione di volontariato internazionale, riconosciuta dal Ministero affari esteri italiano